Вадим Вадимович Лазаркевич:
 Лазаркевич, Вадим Вадимович (старший) (1895—1963) — русский художник-эмигрант.
 Лазаркевич, Вадим Вадимович (младший) (1933—2007) — болгарский художник.